Makrostruktur bezeichnet

 in der Lexikografie die äußere Ordnungsstruktur von Lexikoneinträgen, siehe Makrostruktur (Lexikografie)
 in der Textlinguistik eine übergeordnete semantische Texteinheit, siehe Makrostruktur (Textlinguistik)
 in der Werkstoffkunde die grobe Struktur eines Materials, siehe Makrostruktur (Werkstoffkunde)